Даре Улага (Шкоцјан, 9. фебруар 1931 — Љубљана, 30. јун 1987) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Завера || /
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Командир
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1966. || Амандус || Трећи коњушар
|-
| 1966. || Криза вести Кратки филм || /
|-
| 1967. || Прича које нема || Басист
|-
| 1967. || На авионима од папира || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Оксиген || /
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух ТВ мини серија || /
|-
| 1973. || Јесење цвеће || Данијел
|-
| 1973. || Тежак пут ТВ филм || /
|-
| 1974. || Страх || Доктор Грегорич
|-
| 1976. || Идеалиста || Ферјан
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Габријел
|-
| 1977. || То со гади || Потник
|-
| 1978. || Прослава пролећа || Стефанов оце
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Наша крајевна скупност ТВ серија || /
|-
| 1980. || Хусинска буна ТВ филм || Веселски
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1986. || Примож Трубар ТВ серија || /
|-
| 1986. || Херетик || Ленарт Будина
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 1987.
Словеначки глумци
Југословенски глумци